Pukinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pukinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,59, long 26,45), 
 Pukinsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Pukinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,74, long 27,57), 
 Pukinsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Pukinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,36, long 27,03), 
 Pukinsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Pukinsaari (ö i Egentliga Finland), Salo, 

Robotskapade Finlandförgreningar